Kristína Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská (22. září 1634 Kodaň – 20. května 1701 Delitzsch) byla sňatkem saskou-merseburskou vévodkyní.

Život 
Kristína se narodila v Kodani jako devátá z celkových patnácti potomků vévody Filipa Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a jeho manželky Žofie Hedviky Sasko-Lauenburské. Své dětství strávila v Nyköpingu, vdovském sídle Magdalény Sibyly Saské. 19. listopadu 1660 se ve svých šestnácti letech provdala v Drážďanech za budoucího sasko-merseburského vévodu Kristiána. Šlo o dvojitou svatbu, protože její mladší sestra Žofie Hedvika se provdala za Kristiánova bratra, Mořice. K této příležitosti složil skladatel Heinrich Schütz operu Paris und Helena. 

Kristína porodila celkem jedenáct dětí a po smrti svého manžela v roce 1691 se usadila na svém vdovském sídle v Delitzsch. Zemřela zde ve věku 66 let v roce 1701. Byla pohřbena po boku svého manžela do krypty v Merseburské katedrále.

Potomci 

 1. Magdalena Žofie (19. 10. 1651 Drážďany – 29. 3. 1975 Merseburg), svobodná a bezdětná
 2. Jan Jiří (4. 12. 1652 Merseburg – 3. 1. 1654 tamtéž)
 3. Kristián II. (19. 11. 1653 Merseburg – 20. 10. 1694 tamtéž), vévoda sasko-merseburský od roku 1691 až do své smrti
 ⚭ 1679 Erdmuthe Dorotea Sasko-Zeitzská (13. 11. 1661 Naumburg – 29. 4. 1720 Merseburg)
 4. August (15. 2. 1655 Merseburg – 27. 3. 1715 Zörbig), vévoda sasko-mersebursko-zörbiský
 ⚭ 1686 Hedvika Meklenburská (12. 1. 1666 Güstrow – 9. 8. 1735 Zörbig)
 5. mrtvě narozený syn (*/† 1. 2. 1656 Merseburg)
 6. Filip (26. 10. 1657 Merseburg – 1. 7. 1690 Fleurus), vévoda sasko-mersebursko-lauchstädtský, padl v bitvě u Fleurus
 I. ⚭ 1684 Eleanora Žofie Sasko-Výmarská (22. 3. 1660 Výmar – 4. 2. 1687 Bad Lauchstädt)
 II. ⚭ 1688 Luisa Alžběta Würtemberská (4. 3. 1673 Bierutów – 28. 4. 1736 Forst)
 7. Kristína (1. 6. 1659 Merseburg – 13. 3. 1679 Eisenberg)
 ⚭ 1677 Kristián Sasko-Eisenberský (6. 1. 1653 Gotha – 28. 4. 1707 Eisenberg), vévoda sasko-eisenberský
 8. Žofie Hedvika (4. 8. 1660 Merseburg – 2. 8. 1686 Saalfeld)
 ⚭ 1680 Jan Arnošt IV. Sasko-Kobursko-Saalfeldský (22. 8. 1658 Gotha – 17. 2. 1729 Saalfeld), vévoda sasko-kobursko-saalfeldský
 9. Jindřich (2. 9. 1661 Merseburg – 28. 7. 1738 Doberlug-Kirchhain), vévoda sasko-merseburský od roku 1731 až do své smrti
 ⚭ 1692 Alžběta Meklenburská (3. 9. 1668 Güstrow – 25. 8. 1738 Doberlug-Kirchhain)
 10. Mořic (29. 10. 1662 Merseburg – 21. 4. 1664 tamtéž)
 11. Sibyla Marie (28. 10. 1667 Merseburg – 9. 10. 1693 Bierutów)
 ⚭ 1683 Kristián Oldřich I. Württemberský (9. 4. 1652 Olešnice – 5. 4. 1704 tamtéž), kníže olešnický a bernštatský

Vývoj z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Německé vévodkyně
Oldenburkové
Albertinská větev
Glücksburkové
Narození v Kodani
Narození v roce 1634
Narození 22. září
Úmrtí 20. května
Úmrtí v roce 1701
Úmrtí v Delitzsch
Pohřbení v katedrále v Merseburgu
Ženy